El término Batalla de Sipe Sipe se refiere a dos enfrentamientos entre fuerzas patriotas rioplatenses y realistas españolas:
 Batalla de Sipe Sipe (1811).
 Batalla de Sipe Sipe (1815), o batalla de Viluma.